Almstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Almstadt (1897–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Ludwig Almstadt (1922–2009), deutscher Architekt
 Otto Almstadt (* 1940), deutscher Künstler